Коте́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Котельная улица — улица в Бийске.
 Котельная улица — улица в Воркуте.
 Котельная улица — улица в Коломне.
 Котельная улица — улица в Саратове.
 Котельная улица — улица в Сочи.

См. также 
 Котельный переулок
 Котельный проезд